Nutting est un patronyme porté notamment par :

 Charles Cleveland Nutting (1858-1927), zoologiste  ;
 Perley Gilman Nutting (1873-1949), physicien optique et géophysicien américain.